Ліре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 33 км на північний схід від Нанта, 50 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ліре, Бузіє, Шамтосо, Дрен, Ландмон, Сен-Кристоф-ла-Купері, Сен-Лоран-дез-Отель, Сен-Совер-де-Ландмон i Ла-Варенн було об'єднано в новий муніципалітет Оре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 998 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ліре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара